Gležanjska kost
 talus (utvrdno graditeljstvo), dio utvrde (:en:Talus (fortification))
 talus (biologija) (:en:thallus)